

Бачу () — містечко у префектурі Кашгар, Сіньцзян-Уйгурський автономний район.

Бачу () — комуна в Румунії, у повіті Клуж.
 Бачу () — село в Румунії, у повіті Клуж. Адміністративний центр комуни Бачу.
 Бачу () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Блежешть.